Râul Valea Glodului se poate referi la:

Diverse râuri din varii bazine hidrografice 
 Valea Glodului - afluent al râului Valea Chiliilor
 Valea Glodului - afluent al râului Mara

Altele 

Dezambiguizare râuri
 
 
Nume proprii